Il singolare  dell'ASB Classic 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Yanina Wickmayer era la campionessa uscente, ma è stata sconfitta in finale da Gréta Arn per 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (quarti di finale)
 Yanina Wickmayer (finale)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno)
 Julia Görges (semifinali)

  Anastasija Sevastova (ritirata)
  Kimiko Date Krumm (primo turno)
  Elena Vesnina (secondo turno, ritirata)
  Sofia Arvidsson (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

ASB Classic 2011